Wireless Display
 Widi (automerk)